Amerikanska revolutionen eller American Revolution kan avse:

 Amerikanska revolutionen – det händelseförlopp under andra hälften av 1700-talet som ledde till att de tretton kolonierna på Nordamerikas östkust uppnådde självständighet från Brittiska imperiet
 Amerikanska revolutionskriget – ett krig i Nordamerika 1775–1783 genom vilket USA blev självständigt

Se även
 Thee American Revolution – ett indierockband bildat 2004 med Robert Schneider